ESPN Extra puede referirse a:

ESPN Extra (Latinoamérica), cuarta señal de ESPN en Latinoamérica.
ESPN Extra (DirecTV), señal de ESPN disponible ocasionalmente para algunos eventos.
ESPN Extra (Brasil), cuarta señal de ESPN en Brasil.